Franciaország
Bussy, település Franciaországban, Cher megyében
Bussy, település Franciaországban, Oise megyében
Bussy-en-Othe, település Franciaországban, Yonne megyében
Bussy-Saint-Martin, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Bussy-lès-Daours, település Franciaországban, Somme megyében
Bussy-lès-Poix, település Franciaországban, Somme megyében
Bussy-le-Château, település Franciaországban, Marne megyében
Bussy-Lettrée, település Franciaországban, Marne megyében
Bussy-le-Grand, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében